FOB steht für:
 Free On Board, ein Incoterm
 den Flughafen Fort Bragg, Kalifornien, nach dem IATA-Flughafencode
 Navision Object Files, siehe auch Dateinamenserweiterung
 die amerikanische Band Fall Out Boy
 Friends Of Bill, eine Unterstützer-Organisation des ehemaligen Präsidenten Bill Clinton
 Forward Operating Base, einen vorgeschobenen Militärstützpunkt, im Gegensatz zur Main Operating Base
 Bahnhof Oberbrechen (DS100-Code)

Siehe auch:
 Fob, ein RFID-Transponder für Schließanlagen
 Fractional Orbital Bombardment System (FOBS)

FOB